El Torneig de Lió 2017, oficialment conegut com a Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2017, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 de maig de 2017 al Parc de la Tête d'Or de Lió, França.

El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar el tercer títol de l'any i també el primer sobre terra batuda de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017